Orca browser era un web browser gratuito basato sul motore di Mozilla Firefox 3. Il suo sviluppo è stato abbandonato in favore della nuova versione multi core di Avant Browser

Storia
Orca browser ha fatto la sua primissima comparsa nel 2005 sotto il nome di Dottor Orca. Ai tempi il motore utilizzato era lo stesso di Mozilla Firefox 2. In seguito, dopo poco tempo, i suoi creatori abbandonarono il progetto a causa di alcuni problemi di tipo tecnico. Nel luglio 2008 il progetto fu rilanciato con il nome di "Orca browser", un web browser basato sul motore Gecko, lo stesso di Firefox, ma con molte diversità, come il fatto che ci siano 15 temi già preimpostati.

Requisiti di sistema
Processore di 300 MHz
128 MB di RAM

Note

Collegamenti esterni